Liechtenstein – stato dell'Europa centrale
Casato di Liechtenstein – famiglia nobile con diritti ereditari sull'omonimo stato
 Liechtenstein – personaggio di Hetalia Axis Powers
 Vincenz Liechtenstein – politico austriaco
 Liechtenstein Museum – museo d'arte pittorica di Vienna
 Castello di Liechtenstein – castello dell'Austria, da cui origina l'omonimo casato
 Castello di Liechtenstein – castello del Liechtenstein
 Castello di Liechtenstein – castello  praticamente scomparso in Italia

Pagine correlate 
Lichtenstein